Танковое — название населённых пунктов в Крыму:

Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Танковое — село в Бахчисарайском районе.
 Танковое — село в Красноперекопском районе.

См. также 
 Танково
 Танковичи
 Танковое — озеро в Суоярвском районе Карелии.